Langewiesche ist Familienname von:
Dieter Langewiesche (* 1943), deutscher Historiker
Friedrich Langewiesche (1867–1958), deutscher Prähistoriker
Karl Robert Langewiesche (1874–1931), deutscher Verleger, siehe: Verlag Langewiesche
Marianne Langewiesche (1908–1979), deutsche Schriftstellerin
William Langewiesche (* 1955), amerikanischer Journalist
Wilhelm Langewiesche (1866–1934), deutscher Verleger und Schriftsteller

Siehe auch:
Langewisch
Langewische
Langewiese (Begriffsklärung)